Dichter des Vaderlands (België)
Dichter des Vaderlands (Nederland)